Gadel kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gadel, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Gadel, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar